Merz steht für:
 Merz (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Merz von Quirnheim (Adelsgeschlecht), Kurmainzer Adelsgeschlecht
 Merz (Familie, Appenzell Ausserrhoden), schweizerische Familie
 Merz von Kriftel, nassauisches Uradelsgeschlecht; siehe Merze von Kriftel
 Merz Akademie, Hochschule für Gestaltung, Kunst und Medien in Stuttgart
 Merz (Kunstbegriff), den Kunststil des Dadaisten, Aktionskünstlers und Malers Kurt Schwitters
 Merz Pharma, Unternehmen der Merz-Gruppe
 Merz-Halbinsel im Palmerland, Antarktika
 Merz (Ragow-Merz), Gemeindeteil der Gemeinde Ragow-Merz im Brandenburger Landkreis Oder-Spree
 Merz-Schule, Gymnasium, Grundschule und Kindergarten in Stuttgart
 Merz (Zeitschrift), von Kurt Schwitters herausgegebene Zeitschrift
 Merz & Krell, früherer Name von Senator (Schreibwaren), Unternehmen der Merz-Gruppe

MERZ steht für:
 Marineeinsatzrettungszentrum, containergestütztes Rettungszentrum der Deutschen Marine

Siehe auch:
 März (Begriffsklärung)
 Marz (Begriffsklärung)
 Maerz
 Mertz

Abkürzung